Айыртасский сельский округ () — административная единица в составе Актогайский район Карагандинской области Казахстана. Административный центр — село Айыртас.

Население — 381 человек (2009; 671 1999, 1287 в 1989).

По состоянию на 1989 год существовал Айыртасский сельский совет (сёла Айыртас, Амирсана, Кабыргаши, Чубартау) ликвидированного Приозёрного района.

Состав 
В состав округа входят такие населённые пункты:

Примечания 

Сельские округа Актогайского района (Карагандинская область)